Остров слёз — название островов, может означать:

 Остров слёз — остров Эллис по приёму эмигрантов в Нью-Йорке, США.
 Остров слёз — мемориал Мужества и скорби павшим в Афганистане (1979—1989) в Минске, Белоруссия.